

Geografia 
 Lituania
 Pope – città
 Stati Uniti d'America
 Pope – comune del Mississippi
 Contea di Pope – contea dell'Arkansas
 Contea di Pope – contea dell'Illinois
 Contea di Pope – contea del Minnesota

Persone 
 Popé – leader della rivolta Pueblo del 1680

 Alexander Pope – poeta inglese
 Arthur Pope – storico e archeologo statunitense
 Eddie Pope – giocatore di football (soccer) statunitense
 John Pope – generale statunitense della guerra civile americana
 John Russell Pope – architetto statunitense 
 Mark Pope – giocatore di pallacanestro statunitense
 Paul Pope – disegnatore di fumetti statunitense

Trasporti 
 Pope-Toledo – una marca di automobili statunitense
 USS Pope – due navi della Marina Militare degli Stati Uniti
 Pope – una posizione di voga nelle imbarcazioni veneziane

Altro 
 Pope – nelle chiese slavo-ortodosse, denominazione popolare del prete
 Henry Pope – personaggio della serie televisiva Prison Break